

Aziende 
 Metisse – casa motociclistica britannica fondata negli anni sessanta
 Métisse Motorcycles – casa motociclistica britannica fondata negli anni ottanta

Altro 
 Metisse – software
 Métisse – gruppo musicale irlandese e ivoriano
 Meticcio (Métisse) – film del 1993 diretto da Mathieu Kassovitz
 Citroën C-Métisse – automobile prodotta in serie dalla Citroën